Tannay puede referirse a: 

 Tannay, comuna de Ardenas (Francia); 
 Tannay, comuna de Nièvre (Francia); o
 Tannay, comuna de Vaud (Suiza).